Генна́дий Никола́евич Андре́ев (род. 19 июня 1936, Оха, Сахалинская область — 25 февраля 1986, Москва) — советский партийный государственный деятель, дипломат. Первый секретарь Тольяттинского горкома КПСС (1965 — 1967 год), Второй секретарь ЦК Коммунистической партии Армянской ССР (1979 — 1985 год), кандидат в члены ЦК КПСС (1981 — 1986 год). Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 11 созыва от Армянской ССР (1984 — 1989 год).

Биография 
В КПСС вступил 1960 году студентом.

Окончил Уральский политехнический институт.

1962 — 1964 год — по распределению работал начальником смены, в 1963 году избрался секретарём заводского партийного комитета КПСС на Куйбышевском химическом заводе «Куйбышевфосфор» в городе Тольятти.

1964 — 1965 год — второй секретарь Тольяттинского горкома КПСС. 1965 — 1967 год — первый секретарь Тольяттинского горкома КПСС.

1967 — 1971 год — слушатель Высшей политической школы при Центральном комитете Коммунистической партии Чехословакии.

1971 — 1979 год  — инструктор, заведующий сектором отдела организационно-партийной работы ЦК КПСС в Москве.

1979 — 1985 год — второй секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Армении.

С марта 1985 года — чрезвычайный и полномочный посол СССР в Эфиопии.

Являлся кандидатом в члены ЦК КПСС, депутатом Верховного Совета СССР и Армянской ССР. Был избран делегатом 27-го съезда КПСС.

Скончался 25 февраля 1986 года, похоронен в Москве.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени,
 Два ордена «Знак Почёта», медали.

Источники 
 [www.az-libr.ru/index.shtml?Persons&0D4/4b64e58f/index Сведения на сайте «AzLibr»]
 Некролог в газете «Правда» (№59 от 28 февраля 1986 года)

Заведующие секторами отделов ЦК КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Послы СССР в Эфиопии
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Совета Национальностей от Армянской ССР
Выпускники Уральского технического университета
Первые секретари Тольяттинского горкома КПСС
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Вторые секретари ЦК КП Армении
Вторые секретари Тольяттинского горкома КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС